Андре́й Влади́мирович Ивано́в:

 Иванов, Андрей Владимирович (род. 1960) — российский архитектор, урбанист, исследователь.
 Иванов, Андрей Владимирович (род. 1976) — российский пловец.
 Иванов, Андрей Владимирович (1965—2019) — советский и российский футболист, нападающий.
 Иванов, Андрей Владимирович (род. 1972) — российский футболист, вратарь.